Karas é o assistente do vilão Doutor Gori na série Spectreman.

Na série
Karas é um gorila gigante do Planeta Épsilon, onde era general. Fiel ao Doutor Gori, o libertou de sua prisão e junto com seu mestre fugiu de Épsilon em uma nave. E devido a uma tempestade eletromagnética, a dupla chegou no planeta Terra. Vendo que os seres humanos estão destruíndo seu próprio planeta com a poluição, Gori fica revoltado e passa a criar monstros a partir da própria poluição e com isso conquistar a Terra.

Características
Karas é dono de uma força física tremenda, porém ao mesmo tempo, contrastando com a prodigiosa inteligência de seu mestre, possui um raciocínio extremamente lento e limitado, beirando o retardo mental, o que acaba lhe prejudicando em suas lutas contra Spectreman, que é inteligente e astuto em combate. Muitas vezes o próprio Doutor Gori acaba perdendo a paciência com as "mancadas" de seu subordinado.

Aparições
Na Terra, Karas é encarregado por Gori de investigar sobre o planeta. Volta e meia trava alguma luta com Spectreman. No episódio 4 (Operação sequestro diabólico, epílogo) aparece vestido de poncho mexicano em uma balada psicodélica.

Spectreman
Vilões na televisão
Macacos fictícios